Фрібур (, ) — місто на заході Швейцарії.
 Фрібур — хокейний клуб з міста Фрібур.